Il debito estero è qui definito come "il totale del debito pubblico e del debito privato verso i non residenti, ripagabile in valuta estera, beni o servizi". A fini informativi sono state inserite anche diverse entità che non sono paesi sovrani. Notare che un Paese con un debito estero relativamente elevato potrebbe ugualmente essere un "creditore internazionale netto" se il suo debito estero è inferiore al totale dei crediti vantanti verso debitori esteri.

Debito estero
Debito estero
Liste di economia